Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995), pianiste italien ;
 Jean-Marc Michelangeli (1969-), comédien et scénariste français ;
 Marcella Michelangeli (1943-), actrice et chanteuse italienne ;
 Umberto Benedetti Michelangeli (1952- ), violoniste et chef d'orchestre italien, neveu du pianiste Arturo Benedetti Michelangeli ;
Patronyme italien